Vecchia America (On Moonlight Bay), film diretto da Roy Del Ruth (1951)
Vecchia America (Nickelodeon), film diretto da Peter Bogdanovich (1976)
Vecchia America, brano musicale di Lelio Luttazzi cantato dal Quartetto Cetra